Обиточное — топоним в Запорожской области Украины, связанный с рекой Обиточная:

 Обиточное — бывшее село в Ногайском районе Запорожской области, вошедшее в состав города Ногайска (Приморска) во второй половине XX века.
 Обиточное — село в Бердянском районе (до 19.07.2020 — в Черниговском районе) Запорожской области.